3 miejscowości w Polsce:
 Borzęcino – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gm. Dębnica Kaszubska.
 Borzęcino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gm. Barwice.
 Borzęcino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór